Cerecinos puede referirse a:

 Cerecinos de Campos, municipio de la Provincia de Zamora, España.
 Cerecinos del Carrizal, municipio de la Provincia de Zamora, España.